Hansel and Gretel – film del 1909 di J. Searle Dawley
 Hansel and Gretel – film del 1923 di Alfred J. Goulding
 Hansel and Gretel – film del 1933 di Frank Moser
 Hansel and Gretel – film del 1952 di Connie Rasinski
 Hansel and Gretel – film di animazione del 1954 di John Paul
 Hansel and Gretel – film del 1982 di Tim Burton
 Hansel & Gretel - Cacciatori di streghe (Hansel and Gretel: Witch Hunters) – film del 2013 di Tommy Wirkola (2013)

Hansel e Gretel